Дже́ймс Ро́уленд Э́нджелл (; 8 мая 1869, Берлингтон, Вермонт — 4 марта 1949, Хамден, Коннектикут) — американский психолог и педагог, ученик Джона Дьюи, один из лидеров американской ветви функциональной психологии.

Член Национальной академии наук США (1920).

Творческая биография 
Отец Джеймса Роуленда Энджелла, Джеймс Бурилл Энджелл (, 1829—1916) долгое время занимал почётную должность Президента Университета Вермонта (1866—1871) и Мичиганского университета (1871—1909).

Джеймс Роуленд Энджелл обучался в Мичиганском университете, где получил степень магистра под руководством Джона Дьюи.

Продолжил своё психологическое образование в Гарвардском университете, а затем в университетах Берлина и Галле.

В 1904 году Джеймс Энджелл публикует свою работу «Вступительное исследование структуры и функции человеческого сознания» («An Introductory Study of the Structure and Functions of Human Consciousness»), которая явилась программной декларацией для всего дальнейшего развития функциональной психологии.

В 1921 году был избран 14-м президентом Йельского университета (1921—1937).

Избран действительным членом Американской академии искусств и наук (1932).

В 1906 году Джеймс Роуленд Энджелл был избран 15-м (и самым молодым за всю историю) президентом Американской психологической ассоциации.

Один из учеников Энджелла — основатель бихевиоризма Джон Бродес Уотсон.

Опубликованные книги и статьи 
 Psychology: An Introductory Study of the Structure and Function of Human Consciousness
 Chapters from Modern Psychology
 «The Influence of Darwin on Psychology» (part of a larger collection, Darwinism: Critical Reviews from Dublin Review, Edinburgh Review, Quarterly Review)
 «The Evolution of Intelligence» (part of a larger collection, The Evolution of Man: A Series of Lectures Delivered before the Yale Chapter of the Sigma XI during the Academic Year 1921—1922)

См. также 
 Психология
 Экспериментальная психология
 Функциональная психология
 Американская психологическая ассоциация

Примечания

Литература 
 Angell, J. R. (1936). James Rowland Angell. In Carl Murchison (Ed.), A History of Psychology in Autobiography (Vol. 3, pp. 1–38). Worcester, MA: Clark University Press.
 Arnold, F. (1907) Untitled [Review of the article: The Province of Functional Psychology]. The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods, 4, 276—277.
 Dewsbury, D. (2003). James Rowland Angell, Born administor. In G. A. Kimble & M. Wertheimer (Eds.), Portraits of pioneers in psychology (vol. 5). APA & LE
 Hergenhahn, B. R. (2009). An Introduction to the history of psychology. Belmont: Wadsworth Cengage Learning.
 Kelley, Brooks Mather. (1999).  Yale: A History. New Haven: Yale University Press. ISBN 0-300-07843-9: ISBN 978-0-300-07843-5;  OCLC 810552
 Kneessi, D. F. (2002). Datelines: james rowland angell. Retrieved from
 Thilly, F. (1905) Untitled. [Review of the book: Psychology: An Introductory Study of the Structure and Function of Human Consciousness]. The Philosophical Review, 14, 481—487.

Ссылки 
 The Province of Functional Psychology
 Psychology: An Introductory Study of the Structure and Function of Human Consciousness
 Autobiographical article
 Memoir by W. S. Hunter

Президенты Американской психологической ассоциации
Психологи США
Психологи по алфавиту
Педагоги США
Преподаватели Йельского университета
Президенты Йельского университета
Члены Национальной академии наук США
Почётные доктора Йельского университета